Влади́мир Шу́бин:
 
 Шубин, Владимир Геннадиевич (род. 1939) — советский и российский историк, африканист. Доктор исторических наук (2000), профессор (2006).
 Шубин, Владимир Иванович (1925—2020) — советский и российский учёный-лесовод, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ (1996).